Bob Wilson, personagem de um vídeo-jogo
 Robert (Bob) Wilson, encenador norte-americano
 Robert Rathbun Wilson - o 1ro director do Fermilab

Desambiguação